Junost (, ), in Belarus auch Junaztwa () ist der Name folgender Orte, Medien, Sportstätten oder Vereine:

Geographische Objekte
 Junost-Insel (), eine Flussinsel im Angara in der russischen Stadt Irkutsk

Medien
 Junost (Zeitschrift) (), eine Moskauer Literaturzeitschrift
 Junost (Fernseher), sowjetisches Fernsehgerät
 Radio Junost (, auch FM, You-FM), ehemals sowjetischer, heute russischer Radiosender der Allrussischen staatlichen Fernseh- und Radiogesellschaft

Sportstätten in Russland
 Eispalast Junost (Kurgan), Eispalast in Kurgan am Ural
 Junost-Stadion (Armawir), Stadion in der südrussischen Stadt Armawir
 Junost-Stadion (Chabarowsk), Sportkomplex in Chabarowsk
 Junost-Stadion (Jakutsk), Stadion in der ostsibirischen Stadt Jakutsk
 Junost-Stadion (Jekaterinburg), Stadion in Jekaterinburg
 Junost-Stadion (Maikop), auch Druschba-Stadion, Stadion in der südrussischen Stadt Maikop
 Junost-Stadion (Nowotroizk), Stadion in der russischen Stadt Nowotroizk
 Junost-Stadion (Tschita), Stadion in der sibirischen Stadt Tschita
 Junost-Stadion (Twer), Stadion in der zentralrussischen Stadt Twer
 Junost-Stadion (Wladiwostok), Stadion in der ostsibirischen Stadt Wladiwostok
 Sportleistungszentrum Junost (Jekaterinburg), Sportleistungszentrum für Eissport in Jekaterinburg
 Sportleistungszentrum Junost (Ostrow), Sportleistungszentrum für Skilanglauf und Biathlon in Ostrow
 Sportpalast Junost (Tscheljabinsk), Sporthalle in der russischen Stadt Tscheljabinsk

Sportstätten in Belarus
 Junaztwa-Stadion (Masyr), Fußballstadion in Masyr
 Junaztwa-Stadion (Smarhon), Fußballstadion in Smarhon
 Junost-Stadion (Minsk), Stadion im Olympia-Sportkomplex in Minsk

Vereine
 HK Junost Minsk (), ein belarussischer Eishockeyklub
 HK Junost Omsk, Bandy-Club in der sibirischen Stadt Omsk